Svobodny, ville russe de l'oblast d'Amour 
Svobodny-18 ville close proche de Svobodny, rebaptisée en 1994 Ouglegorsk puis en 2014 Tsiolkovski 
Cosmodrome de Svobodny, base de lancement russe située à proximité de la ville de Tsiolkovski ex Svobodny-18.